Dans la mythologie grecque, Praxithée ou Praxithéa peut désigner :
 Praxithée la naïade, femme d'Érichthonios ;
 Praxithée, femme d'Érechthée ;
 Praxithée fille de Thespios, aimée d'Héraclès.